Rauh ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Rauh (1891–1977), deutscher Maler, Restaurator und Kunstsammler
 Carl Gottlob Rauh († 1814), deutscher Unternehmer und Hammerwerksbesitzer
 Caspar Walter Rauh (1912–1983), deutscher Zeichner, Grafiker und Maler
 Christine Rauh (* 1984), deutsche Violoncellistin
 Cornelia Rauh (* 1957), deutsche Historikerin und Hochschullehrerin
 Daniel Cornelius Maria Rauh (1801–1890), deutscher Verwaltungsbeamter
 Frédéric Rauh (1861–1909), französischer Philosoph

 Georg Rauh (1906–1965), Schweizer Architekt

 Johann Rauh (1803–1863), österreichischer Steindrucker 
 Jürgen Rauh (* 1961), deutscher Geograph
 Kurt Rauh (1897–1952), deutscher Maschinenbauingenieur
 Manfred Rauh (* 1942), deutscher Historiker
 Markus Rauh (1939–2019), Schweizer Manager
 Matthias Rauh (* 1981), deutscher Handballspieler
 Max Rauh (1888–1961), deutscher Maler
 Robert Rauh (* 1967), deutscher Lehrer, Autor und Moderator
 Rudolf Rauh (1908–1973), deutscher Historiker und Archivar
 Stanley Rauh (1898–1979), US-amerikanischer Drehbuchautor
 Stefan Rauh (* 1963), deutscher Musiker, Komponist und Musikverleger

 Werner Rauh (1913–2000), deutscher Botaniker 
 Wolfgang Rauh (* 1987), österreichischer Schauspieler

Die Rauh steht für:
 Die Rauh (1077,4 m), Berg im Schwarzwald bei Langenordnach, Gemeinde Titisee-Neustadt, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Siehe auch: 
 Rau
 Rhaw